Романовичи — топоним и дворянские роды.

Дворянские роды 
 Романовичи — дворянский род, происходящий из казацкого сословия Гетманщины.
 Романовичи Галицкие — княжеский и королевский род, ветвь Рюриковичей и Мономаховичей.

Населённые пункты в Беларуси 
 Романовичи — деревня в Гомельском районе Гомельской области.
 Романовичи — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Романовичи — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Романовичи — агрогородок в Могилёвском районе Могилёвской области.

См. также 
 Романович